Załęże peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
 Załęże, arrondissement de la ville de Katowice

dans la voïvodie de Poméranie
 Załęże, village du powiat de Kartuzy
 Załęże, village du powiat de Człuchów

dans d'autres voïvodies
 Załęże, village de la voïvodie de Petite-Pologne
 Załęże, village de la voïvodie des Basses-Carpates
 Załęże, village de la voïvodie de Mazovie
 Załęże, village de la voïvodie de Silésie
 Załęże, village de la voïvodie de Poméranie occidentale